Kijewo ist ein polnischer Ortsname:
 Kijewo (Stettin), Ortschaft in der Stadt Stettin, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Rosengarten, Kreis Randow, Pommern

 Kijewo (Gniewkowo), Ort im Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, 1940 bis 1945: Reichsmark, Kreis Hohensalza, Posen
 Kijewo (Łagów), Ort im Powiat Świebodziński, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Neumühl, Kreis Crossen, Brandenburg
 Kijewo (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kiöwen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Kijewo (Środa Wielkopolska), Ort im Powiat Średzki, Woiwodschaft Großpolen, 1939 bis 1945: Stockheim, Kreis Schroda, Posen

Siehe auch: 
Kijewo Królewskie, Kijewo Szlacheckie